Rootsiküla bezeichnet
 Rootsiküla (Kihnu), Ort in der Landgemeinde Kihnu, Estland
 Rootsiküla (Peipsiääre), Ort in der Landgemeinde Peipsiääre, Estland
 Rootsiküla (Saaremaa), Ort in der Landgemeinde Saaremaa, Estland